Pilar de la Horadada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pilar de la Horadada (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Pilar de la Horadada (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar